Beans (« haricots » en anglais) se rapporte à :
 Beans, un rappeur new-yorkais ;
 Beans, un personnage des Looney Tunes ;
 JavaBeans, une technologie informatique de composants logiciels écrits en langage Java.
 Beans, film dramatique canadien de Tracey Deer sorti en 2020.

Voir aussi